Алексе́й Артёмов:
 Артёмов, Алексей Кириллович (1923—2003) — математик, методист.
 Артёмов, Алексей Станиславович (род. 1978) — российский футболист, тренер, игрок в мини-футбол.